Anko bezeichnet:

 Ankō (jap. ; 401–456), einen japanischen Kaiser
 Rote Bohnenpaste, die die Basis für einige japanische Gerichte bildet